Ли́невка () — село, расположенное на территории Борзнянского района Черниговской области (Украина) на берегу реки Берёза.

Примечания 

Населённые пункты Борзнянского района